Winterung steht für:
 Pflanzenbestände im Winter, siehe Winterkulturen
 Gebäude oder Gebäudeteil zur Überwinterung von Vieh, siehe Stall, Viehhaltung 
 Winterfutter für Nutztiere, zum Beispiel Heu, Futterrüben und Silage